Il singolare del torneo di tennis Bristol Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Christian Saceanu che ha battuto in finale Ramesh Krishnan 6-4, 2-6, 6-2.

Teste di serie 

 Jonas Svensson (secondo turno)
 Michiel Schapers (terzo turno)
 Ramesh Krishnan (finale)
 Magnus Gustafsson (terzo turno)
 Eric Jelen (quarti di finale)
 Kelly Evernden (terzo turno)
 Jeremy Bates (secondo turno)
 Christian Saceanu (campione)

 Tim Wilkison (secondo turno)
 Christian Saceanu (terzo turno)
 Derrick Rostagno (quarti di finale)
 Patrik Kühnen (terzo turno)
 Javier Frana (terzo turno)
 Todd Nelson (secondo turno)
 Andrew Castle (secondo turno)
 Marty Davis (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bristol Open 1988